Der Begriff Kirchenpatron steht für: 

den Schutz- oder Titelheiligen einer Kirche, siehe Patrozinium
einen Kirchherr oder Kirchenherr, der das Kirchenpatronat innehat.